Kummelkläppen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kummelkläppen (vid Utö, Korpo), Åboland, 
 Kummelkläppen (vid Aspö, Korpo), Åboland,

Se även
Kummelkläpparna
Hummelkläpparna

Robotskapade Finlandförgreningar